Öko steht für:
 Kurzform von Ökologie (biologische Wechselbeziehungen), siehe Ökologie (Begriffsklärung)
 eine gesetzlich geschützte Vorsilbe für Produkte aus ökologischer Landwirtschaft
 umgangssprachliche Bezeichnung für Anhänger der Umweltbewegung

Siehe auch:
 oikos (Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft im antiken Griechenland)
 Ökonomie (Begriffsklärung)
 Ökonomik (Begriffsklärung)
 Bio (Begriffsklärung)

OKO